Валериан ( — ) — епископ Аббенцы, Зевгитана. Святой Католической церкви, священномученик, день памяти — 15 декабря.

Пострадал от ариан-вандалов, выбросивших восьмидесятилетнего прелата из дома на улицу за то, что тот отказался отдать им священные сосуды.

О нём сообщает Виктор Витенский в сочинении «История гонения в провинции Африка». Впервые память святого Валериана появляется в Малом римском мартирологе (VIII — начало IX веков).

Ссылки 
 Валериан, еп. Аббензы в обл. Зевгитана // Православная энциклопедия
 Нафанаил (Львов) Доклад о почитании африканских святых
 St Valerian

Святые по алфавиту
Святые Африки
Христианские мученики V века
Католические святые
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения